SC Germania steht für:

 SC Germânia, ehemaliger Fußballverein, São Paulo, Brasilien, der heutige EC Pinheiros
 SC Germania Kattowitz, ehemaliger deutscher Fußballverein
 SC Germania Schwechat, Niederösterreich, der heutige SV Schwechat
 Sport-Club Germania 1904 Breslau, ehemaliger deutscher Fußballverein 
 SC Germania von 1887, Vorgängerverein des Hamburger SV
 SC Germania Wiesbaden (seit 1949 SG Germania Wiesbaden), deutscher Fußballverein
 SC Germania List, deutscher Rugby- & Handballverein

Siehe auch:
 Germania
 FC Germania